Арейяш () — португальська власна назва.

Топоніми

Арейяш (Барселуш) — парафія.
 Арейяш (Сан-Тірсу) — парафія.
 Арейяш (Феррейра-ду-Зезере) — парафія.
 Арейяш-де-Вілар — парафія.